SEO peut faire référence :
 à l'optimisation pour les moteurs de recherche (SEO pour  en anglais)
 au service de l'énergie opérationnelle (anciennement service des essences des armées)